Mickey e Donald foi um quadro exibido pela Globo, que exibia desenhos clássicos dos personagens da Turma do Mickey, produzidos por Walt Disney. Era exibido inicialmente desde 1995 até 1998 em programas infantis como a TV Colosso e Angel Mix, depois permaneceu um tempo fora do ar, porque o SBT adquiriu os direitos sobre os desenhos do Mickey, passando a exibi-los no Disney Club. Os desenhos de "Mickey e Donald" permaneceram no SBT durante 1999 até o ano de 2004, e no ano de 2005 voltaram para a Globo dentro da TV Xuxa, e depois na TV Globinho.

Quando era exibido pela Globo nos anos 90, o quadro tinha uma outra abertura diferente, da exibida desde 2005. Na antiga era usada uma cena do episódio "Magican Mickey", onde aparece o Mickey Mouse fazendo mágicas e quebrando um ovo de onde sai o Pato Donald na forma de gema. Na de 2005 eram usadas várias cenas de episódios diferentes do Mickey ou do Donald. Os desenhos eram exibidos para os estados do Norte (AC, AM, PA, TO, RO e RR) e alguns estados do Nordeste (AL, BA, CE, PB, RN, SE, MA e PI durante o horário de verão). A série não será transimtida pela Globo para os estados em que há horário de verão (GO, SP, RJ, MG, MT, MS, ES, DF, RS, SC, PR).

Dubladores dos episódios exibidos no quadro
Os desenhos exibidos no quadro "Mickey e Donald" tinham dublagens paulistas de épocas diferentes, algumas foram feitas pela S&C São Paulo (ou "SC Produções Artísticas São Paulo") entre 1989 e o início dos anos 90, outras são da Sigma SP e Megasom também dos anos 90, e outras mais recentes que foram feitas em 1999 também pelo estúdio Sigma.

As versões mais antigas da "SC", "Sigma" e "Megasom" também já haviam passado antes pela Globo na época da TV Colosso e Angel Mix, já as mais recentes do final dos anos 90 eram exibidas pelo SBT no Disney Club em 1999. Todas foram lançadas muitas vezes nos VHS da Disney.

S&C São Paulo (final dos anos 80) / Megasom e Sigma (início de 1990)
O extinto estúdio "SC Produções Artísticas-São Paulo" ficava onde funciona o atual estúdio "Sigma SP", até o início de 1990. As primeiras dublagens da "SC" apareceram em coletâneas de desenhos clássicos lançadas em VHS durante o final dos anos 80 e início dos 90, tais como: Festa Mágica de 1987, Super Festival Disney, Aventuras na Floresta de 1989, e Histórias Arrepiantes de Disney, e depois em 1990 as fitas Meu Amigo Mickey / Donald / Pateta "Here's Mickey / Donald / Goofy" (* ver o artigo Abril Vídeo#Lista de filmes lançados pela Abril Vídeo), e em curta-metragens como Donald no País da Matemágica e Pato Donald no Oeste.

Durante o início dos anos 90, o mesmo elenco da "SC Produções Artísticas-SP" também deu voz aos personagens na "Sigma-SP" e "Megasom", não só nos curtas metragens, mas também em filmes como "Mickey - O Príncipe e o Mendigo" de 1990, "Pateta - O Filme" de 1995 (uma das últimas aparições do Pateta dublado por Nelson Batista), e no curta Cérebro Fugitivo (que contava com Orlando Viggiani e Denise Simonetto dublando o Mickey e Minnie).

No fim da década de 90, alguns curtas do Mickey e seus amigos foram dublados novamente pela própria Sigma, desta vez com novos dubladores para Pateta e Donald, mantendo somente Orlando Viggiani na voz do Mickey. O motivo pelas trocas nas dublagens mais novas, foi que o dublador Nelson Batista, que dava voz ao Pateta na SC Produções Artísticas-SP e na Sigma, havia falecido em 1998, e teve de ser substituído por Élcio Sodré; já o Donald, até o início dos anos 90 ainda era feito por Márcio Gianullo, mas na dublagem de 99 a voz do pato foi assumida por Cláudio Galvan, que já o tinha dublado em TV Quack Pack.

Segunda dublagem da Sigma (1999 e 2000)
A segunda dublagem da Sigma, foi exibida no Disney Club a partir de 1999, desta vez com Élcio Sodré dublando o Pateta substituíndo Nelson Batista, e Cláudio Galvan substitíndo Márcio Gianullo na voz do Donald, alguns dos episódios redublados foram: "Caçadores Polares", "O Rebocador do Mickey", "Limpadores de Janelas", "Motormania", e "Os Alpinistas" (curioso é que as duas dublagens de "Os Alpinistas", saíram em dois DVDs diferentes, a que trás Cláudio Galvan na voz de Donald está no DVD "Contagem Regressiva Para o Natal", e a de Márcio Gianullo está no DVD "Mickey em Um Verão Muito Louco").

Sérgio Moreno, e Marli Bortoleto passaram a dublar Mickey e Minnie somente em novos episódios dos anos 2000, mas na mesma época eles chegaram também faze-los em algumas redublagens, substituíndo Orlando Viggiani e Denise Simonetto.

Observação
Atualmente, é de pouco conhecimento que os personagens da Turma do Mickey já tiveram outros dubladores em outros estúdios, além daqueles que se tornaram mais conhecidos; Na década de 60 o programa "Disneylândia" já era exibido com uma dublagem da qual nenhum colecionador sabe informar qual foi o estúdio  de dublagem que o dublou. A TV Tupi exibiu em 1978 o programa Clube do Mickey com dublagem do estúdio BKS, e em 1981, um ano após o fechamento da pioneira, o programa foi para a TVS (SBT), onde seguiu sendo exibido durante a década de 80, também dublado pela BKS . Os episódios do Mickey também tiveram uma dublagem carioca, feita na Herbert Richers para a exibição no programa Disneylândia da Rede Globo durante os anos 80. No início da década de 90 a Rede Globo ainda exibia os desenhos de Mickey e Donald com a dublagem da Herbert Richers no Xou da Xuxa. Mas durante os meados da década de 90, a Globo passou a exibir os episódios dublados nos estúdios de São Paulo para VHS, em programas infantis como a TV Colosso, e Angel Mix.

Ligações externas
 Informações sobre "Histórias Arrepiantes Disney" no site cineminha.uol.com.br
 Donald in Mathmagic Land no E-Pipoca
 Donald no País da Matemágica (dublagem da SC-SP com Márcio Gianullo, e narração de Ronaldo Baptista)
 A Oficina Mecânica do Mickey - 1935 e O Dia de Mudança - 1936 (versões antigas com Nelson Batista e Márcio Gianullo)
O Rebocador do Mickey - 1940 e Caçadores Polares - 1938 (redublagens de 1999 com Élcio Sodré e Cláudio Galvan)

Programas da TV Globo
Séries de televisão da Disney
Séries de televisão com personagens antropomórficos